MNJ steht für:
 Bewegung der Nigrer für Gerechtigkeit
 Mananjary Airport (IATA-Code), Flugplatz von Mananjary, Madagaskar

mnj steht für:
 Munji (Sprache) (ISO-639-3-Code), Südost-Iranische Sprache

Abkürzung